Kammler ist der Familienname folgender Personen:

 Arnulf Schmitt-Kammler (* 1942), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Beate Kammler (* 1943), deutsche Weltumseglerin, Autorin und Übersetzerin
 Clemens Kammler (* 1952), deutscher Literaturwissenschaftler und -didaktiker
 Hans Kammler (1901–1945), deutscher Architekt, SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
 Hans Kammler (Politikwissenschaftler) (1935–2014), deutscher Politikwissenschaftler
 Johannes Kammler (* 1988), deutscher Opern-, Konzert- und Liedsänger in der Stimmlage Bariton
 Jörg Kammler (1940–2018), deutscher Politikwissenschaftler
 Jörn Kammler (* 1981), deutscher Handballspieler
 Reinhard Kammler (* 1954), deutscher Kirchenmusiker, Domkapellmeister in Augsburg
 Steffen Kammler (* 1965), deutsch-norwegischer Dirigent

Siehe auch:
 Kamler